«Латекс» («Latex») — короткометражный мультфильм, снятый режиссёром Андреем Соколовым в 2001 году. Фильм участвовал на VI Открытом российском фестивале анимационного кино в Тарусе в 2001 году.

Сюжет 
Бык лежит на холме, будучи окружённым мошками, после чего он злится и убегает от них. Убегая от мушкары, бык проделывает одним из своих рогов дырку в заборе. Вытащив свой рог из дырки и подойдя близко к ней, он обнаруживает стаю коров, и ради удовлетворения своей страсти он идёт на необычный эксперимент.

Съёмочная группа 
 Автор сценария, художник и режиссёр — Андрей Соколов
 Аниматоры — Андрей Соколов, Елена Чернова, С. Шеренов, Н. Мафусаилова, А. Якименко, А. Кузнецов, Оксим Тен
 Художник по фонам — Ирина Назарова
 Художники-прорисовщики — Елена Чернова, Вера Аполлонова
 Заливка — А. Шиляева, Е. Ломова
 Ассистент режиссёра — О. Фомушкина
 Техническое обеспечение — А. Ганков
 Звукорежиссёр — Василий Угрюмов
 Композитор — Юрий Прялкин
 Продюсер — Михаил Алдашин
 Директор — Игорь Гелашвили
 Художественный руководитель — Александр Татарский

Награды 
 2001 — Открытый российский фестиваль анимационного кино в Тарусе — 10-е место по рейтингу.
 ноябрь 2001 — Международный кинофестиваль Alter-Native 9 в Венгрии — приз зрительских симпатий.
 2001 — Второй форум молодого кино «Дебют-Кинотавр» — приз за лучший анимационный фильм.

Примечания

Ссылки 
 «Latex» на сайте «Аниматор.ру»

Рисованные мультфильмы России 2001 года
Мультфильмы студии «Пилот»
Мультфильмы Андрея Соколова